Hagerman ett efternamn kan syfta på:
 Gustaf David Hagerman (1770—1839), affärsman
 Gösta Hagerman (1907—2002), dermatolog
 Helge Hagerman (1910—1995), skådespelare, vissångare, regissör och filmproducent
 Henrik Hagerman (1822—1903), politiker
 Jamie Hagerman (född 1981), amerikansk ishockeyspelare
 Jonas-Philip Hagerman (1774—1839), bankman
 Lotta Hagerman (född 1940), mönsterformgivare
 Maja Hagerman (född 1960), journalist, författare och filmare
 Tor Hagerman (1899—1986), geolog
 Vidar Hagerman (1905—1992), industriman
 Yngve Hagerman (1911—2012), ämbetsman